Александр Геннадьевич Шишкин:
 Шишкин, Александр Геннадьевич (род. 1960) — бизнесмен и политик, сенатор от Хабаровского края.
 Шишкин, Александр Геннадьевич (1962—2009) — советский и российский хоккеист с мячом, тренер.